Соналы — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Соналы — село в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области.
 Соналы — село в Нуринском районе Карагандинской области.
 Соналы — село в Сарыкольском районе Костанайской области.